Bárid mac Ímair – re vichingo-gaelico di Dublino nel IX secolo
 Ímar ua Ímair – re vichingo-gaelico senza-corona di Dublino del X secolo
 Uí Ímair – dinastia norrena
 Ragnall ua Ímair – re vichingo-gaelico di Northumbria e dell'Isola di Man del X secolo
 Sichfrith mac Ímair – re vichingo-gaelico senza-corona di Dublino del IX secolo
 Sitriuc mac Ímair – re vichingo-gaelico di Dublino nel IX secolo